Osoby:
 Chris Wingert – piłkarz
 Friedrich Wingert – niemiecki informatyk
 Lutz Wingert – niemiecki profesor

Zobacz też:
 Stein-Wingert
 Wengert